Іран на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли шістдесят п'ять спортсменів у сімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Ісламської республіки Іран  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020